Златогорський Олексій Євгенович (*1977) — директор ДП «Волинські старожитності», історик, археолог, громадський діяч.
 Златогорська Ольга Володимирівна (*1972) — сучасна російська письменниця в жанрі фантастики.

Див. також 
 Златогоров Семен Іванович (1873-1931) — радянський мікробіолог, епідеміолог і інфекціоніст, член-кореспондент АН СРСР (1929).
Прізвища